Васил Стефанов може да се отнася за:
 Васил Стефанов (издател) (1879 – 1950), български печатар и издател, издава вестник „Народен глас (1907 - 1950)“
 Васил Стефанов (диригент) (1913 – 1991), български диригент
 Васил Стефанов (политик) (р. 1993), български политик
 Васил Стефанов (театрален историк) (1933 – 2020), български театрален историк и критик